Усеи́н Шами́ль Тохтаргазы́ (; 10 апреля 1881, с. Коккозы, Крым — 17 сентября 1913, с. Харджибие, Крым ) — крымскотатарский поэт и драматург, учитель и просветитель.

Биография 

Родился в 1881 году в селе Коккоз (ныне Соколиное).

Окончил учительскую семинарию в Симферополе и начал работать учителем. Сначала в селе Аутка под Ялтой, затем — в селе Сараймин под Керчью (1902—1903) и, наконец, начиная с 1904 года в селе Харджибие под Феодосией, где сам основал школу.

Творчество поэта и драматурга у многих представителей местного дворянства вызвало недовольство. 17 сентября 1913 года он погиб от ножевых ран в селе Харджибие.

Творчество и публикации 
В своих произведениях Тохтаргазы боролся с невежеством и религиозным фанатизмом. Был настоящим просветителем, призывая широкие слои населения получать образование.

В начале 1900-х стихи Тохтаргазы печатались в газетах «Терджиман» и журналах «Шура» и «Янъы асыр».

Является автором пьес «Моллалар проекты» (1909), «Рахимсиз бабалар…» (1906), «Безумный Ногай», «Жестокие дети», рассказа «Ягъмур дуасы» (1906), романа «Саадет адасы» (1911).

В 1910 году в Карасубазаре был издан поэтический сборник Тохтаргазы «Налейи Къырым» («Стоны Крыма»). Из-за отсутствия цензурного разрешения в первом издании было напечатано только 8 стихотворений.

Главным вдохновителем народного поэта стала Первая Русская революция 1905 года. Выступал как поэт-новатор. Отдельные стихи Тохтаргазы печатались в газетах «Терджиман-Переводчикъ», издававшейся Исмаилом Гаспринским в Бахчисарае в 1883—1918 годах и «Ватан хадими», издававшейся в Карасубазаре в 1906—1908 годах (редактор Решид Медиев).

Составил учебник для школ в 20 наименованиях (учебники по азбуке, хрестоматии, истории и литературе и др.) Переводил на крымскотатарский язык отдельные произведения Пушкина (например, «Сказка о рыбаке и рыбке», стихи на крымскую тему «Элегия», «Желание» и др.), басни И. А. Крылова, поэзию М. Ю. Лермонтова, Адама Мицкевича.

Отдельные произведения поэта включались в крымскотатарские антологии и учебники, как в советское время, так и уже после распада СССР; изучаются сейчас (2010-е) в национальных (крымскотатарских) школах и школьных классах по предмету «крымскотатарская и зарубежная литература».

Примечания

Литература 
 Тохтаргъазы У. Ш. Саадет ичюн. Шиирлер. Ташкент, 1976.
 Кәрим Җаманаклы. Әсәрләр. Алабуга, 2005. ISBN 5-96662-0007-6
 Шамил Алядин. Иблиснинъ зияфетине давет. Симферополь: Къырым девлет окъув-педагогика нешрияты, 1999. Приглашение на пир к дьяволу. М.: Советский писатель. 1985.
 Нагаев С. Йылнамелердеки излер (Къырымтатар эдебияты акъкъында этюдлар. Ташкент: Гъ. Гъулам адына Нешрият матбаа бирлешмеси, 1991.
 «Илери» (меджмуа). 1928. № 7.
 «Ленин Байрагъы» (газета). 1962, январь 25; 1962, февраль 12.
 «Тувгъан Эдебият». Ташкент. 1976.
 Шамиль Алядин. Иблиснинъ зияфетине давет. Ташкент. 1979.
 «Йылдыз» (меджмуа). 1981. № 2.
 «Йылдыз» (меджмуа). 1983. № 5.

Ссылки 
 «Зарина Ваапова» Усеину Шамиль Тохтаргази: погиб в борьбе с невежеством // видео от 3.05.2017 на youtube
 Усеину Шамиль Тохтаргази на «leylaemir.org»
 Усеину Шамиль Тохтаргази на «ana-yurt.com»
 Бахчисарай соколиное достопримечательности. Соколиное (Коккоз) на «zizuhotel.ru»
 информация о Усеина Шамиля Тохтаргази

Крымскотатарские поэты
Поэты Российской империи
Драматурги Российской империи